Спарта́к:

 Спартак (; 110 до н. э. — 71 до н. э.) — римский гладиатор, предводитель Восстания Спартака.
 «Спартак» — волжский пароход, спущенный на воду в 1914 году.
 «Спартак» — спортивная газета, выходившая в Ленинграде в 1924—1939.
 (2579) Спартак — астероид главного пояса, открытый в 1977 году.

В искусстве

Литература 
 «Спартак» — исторический роман Раффаэлло Джованьоли (1874).
 «Спартак» — историческая повесть Василия Яна (1933).
 «» — исторический роман Говарда Фаста (1951).
 «Спартак» — роман в жанре альтернативной истории Андрея Валентинова (2007).

Балет 
 «Спартак» — балет Арама Хачатуряна (1954).
 «Спартак» — фильм-балет на музыку Арама Хачатуряна, экранизация постановки Юрия Григоровича в Большом театре (СССР, снят в 1975, вышел на экраны в 1977).

Кинематограф 
 «Спартак» — немой чёрно-белый фильм-драма по одноимённому историческому роману Рафаэлло Джованьоли (СССР, 1926).
 «Спартак» — исторический фильм Стэнли Кубрика по одноимённому роману Говарда Фаста (США, 1960).
 «Спартак» — приключенческий телефильм с Гойко Митичем в главной роли (ГДР, 1976).
 «Спартак» — фильм-пеплум Роберта Дорнхельма (США, 2004).
 «Спартак» — исторический телесериал (США, 2010—2013).
 «Спартак: Кровь и песок» — первый сезон (2010).
 «Спартак: Боги арены» — приквел (2011).
 «Спартак: Месть» — второй сезон (2012).
 «Спартак: Война проклятых» — третий сезон (2013).

Промышленность 
 «Спартак» — кондитерская фабрика в Гомеле (Белоруссия).
 «Спартак» — обувная фабрика в Казани (Россия).
 «Спартак» — название авиационного завода «Гидромаш» в Москве в период после Великой Октябрьской революции и до осени 1941 года.

В спорте 

 «Спартак» — крупнейшее в СССР всесоюзное добровольное спортивное общество профсоюзов, на базе которого основывались одноимённые спортивные клубы по разным видам спорта.

Футбольные клубы 

 Спартак (футбольный клуб, Алагир) — Россия
 Спартак (футбольный клуб, Бухара) — Узбекистан
 Спартак (футбольный клуб, Варна) — Болгария
 Спартак (футбольный клуб, Горно-Алтайск) — Россия
 Спартак (футбольный клуб, Кострома) — Россия
 Спартак (футбольный клуб, Миява) — Словакия
 Спартак (футбольный клуб, Молодёжное) — Крым
 Спартак (футбольный клуб, Москва) — Россия
 Спартак (футбольный клуб, Плевен) — Болгария
 Спартак (футбольный клуб, Пловдив) — Болгария
 Спартак (футбольный клуб, Рихнов-над-Кнежноу) — Чехия
 Спартак (футбольный клуб, Самарканд) — Узбекистан
 Спартак (футбольный клуб, Серпухов) — Россия
 Спартак (футбольный клуб, Суботица) — Сербия
 Спартак (футбольный клуб, Тамбов) — Россия
 Спартак (футбольный клуб, Тамбов, 2022) — Россия
 Спартак (футбольный клуб, Тбилиси) — Грузия
 Спартак (футбольный клуб, Трнава) — Словакия
 Спартак (футбольный клуб, Храстава) — Чехия
 Спартак (футбольный клуб, Цхинвал) — Южная Осетия
 Спартак (футбольный клуб, Чебоксары) — Россия
 Спартак (футбольный клуб, Шклов) — Белоруссия
 Спартак (футбольный клуб, Юрмала) — Латвия
 Спартак-д — Нальчик, Россия
 Спартак-Владикавказ — Владикавказ, Россия
 Спартак-Нальчик — Нальчик, Россия (в 1935—1968 и 1977—2007 — «Спартак»)
 Спартак-Цхинвали — Гори, Грузия
 ДЮСШ Спартак-2 / (Спартак-II) — Москва, Россия / (СССР)
 Спартак (женский футбольный клуб, Москва) — Москва, Россия
 
 Спартакус — Кишкёрёш, Венгрия
 Спартакус — Хайдусобосло, Венгрия
  — Шароволя, Польша
  — Ньиредьхаза, Венгрия
Расформированные и прекратившие своё существование:
 Спартак (футбольный клуб, Алма-Ата) — СССР
 Спартак (футбольный клуб, Баку) — СССР
 Спартак (футбольный клуб, Винница) — СССР
 Спартак (футбольный клуб, Воронеж) — СССР
 Спартак (футбольный клуб, Ереван) — СССР
 Спартак (футбольный клуб, Ереван) — Армения
 Спартак (футбольный клуб, Иваново) — СССР
 Спартак (футбольный клуб, Ивано-Франковск) — Украина
 Спартак (футбольный клуб, Калинин) — СССР
 Спартак (футбольный клуб, Киев) — СССР
 Спартак (футбольный клуб, Кривой Рог) — СССР
 Спартак (футбольный клуб, Каунас) — СССР
 Спартак (футбольный клуб, Куба) — Азербайджан
 Спартак (футбольный клуб, Курск) — СССР
 Спартак (футбольный клуб, Ленинград) — СССР
 Спартак (футбольный клуб, Ленинградская область) — СССР
 Спартак (футбольный клуб, Львов) — СССР
 Спартак (футбольный клуб, Нижний Новгород) — Россия
 Спартак (футбольный клуб, Рыбное) — Россия
 Спартак (футбольный клуб, Рязань) — Россия
 Спартак (футбольный клуб, Семей) — Казахстан
 Спартак (футбольный клуб, София) — Болгария
 Спартак (футбольный клуб, Сумы) — Украина
 Спартак (футбольный клуб, Ташкент) — СССР
 Спартак (футбольный клуб, Фергана) — СССР
 Спартак (футбольный клуб, Харьков) — СССР
 Спартак (футбольный клуб, Чернигов) — СССР
 Спартак (футбольный клуб, Черновцы) — СССР
 Спартак (футбольный клуб, Щёлково) — Россия
 Спартак-Арктикбанк — Архангельск, Россия
 Спартак-Братский — Южный, Россия
 Спартак-клубная — Москва, СССР (см. этот раздел)
 Катюша-Спартак (женский футбольный клуб) — Москва, Россия
 Спартак-МЖК — Рязань, Россия
 Спартак-Пересвет — Брянск, Россия
 Спартак-Телеком — Шуя, Россия
 Спартак-УГП — Анапа, Россия
 Спартак-Чукотка — Москва, Россия
Ранее именовавшиеся «Спартак»:
В скобках годы, когда клуб назывался «Спартак»
 Автомобилист (1935—1965) — Ленинград, СССР/Санкт-Петербург, Россия
 Алания (1940—1971, 1972—1994, 2006, 2016—2019) — Владикавказ, Россия
 Алга (1955—1960) — Бишкек, Киргизия
 Алга-Чуй (1992—1993) — Токмак, Киргизия
 Андижан (1964—1967, 1970—1973, 1989—1991) — Андижан, Узбекистан
 Арарат (1935—1936, 1954—1962) — Ереван, Армения
 Армавир (1981—1990) — Армавир, Армения (Октемберян, СССР)
 Бриз (1960—1964) — Измаил, Украина
 Высочина (1953—1996) — Йиглава, Чехия (Чехословакия)
 Градец-Кралове (1953—1993) — Градец-Кралове, Чехия (Чехословакия)
 Динамо (1954—1959) — Минск, Белоруссия
 Динамо (1963—1967, 1970—1976) — Самарканд, Узбекистан
 Динамо-Брест (1960—1972) — Брест, Белоруссия
 Дружба (1964—197, 1999—2016) — Йошкар-Ола, Россия
 Жальгирис (1948—1961) — Вильнюс, Литва
 Зенит (1948—1960) — Пенза, Россия
 Знамя (1949—1957) — Ногинск, Россия
 Карелия-Дискавери (1935—1941, 1944—1991) — Петрозаводск, Россия
 Карпаты (1985—1989) — Яремче, Украина
 Копетдаг (1950—1954) — Ашхабад, Туркмения
 Кристалл (1946—1960) — Херсон, Украина
 Кубань (1960—1962) — Краснодар, Россия
 Луховицы (1968—1991, 1994—2006) — Луховицы, Россия
 МАС Таборско (?—2011) — Сезимово-Усти, Чехия
 Мордовия (1961—1972) — Саранск, Россия
 Орёл (1963—1972, 1976—1991, 2007) — Орёл, Россия
 Пищевкус (1923—1924) — Петербург, СССР
 Рязань (2000) — Рязань, Россия
 Салют (1964—1969) — Белгород, Россия
 Сурхан (1974) — Термез, Узбексистан
 Текстильщик (1937—1939) — Иваново, Россия
 Тилигул-Тирас (1938) — Тирасполь, Молдавия
 Тобол (2000—2001) — Курган, Россия
 ФКМ Унгены (2003—2004) — Унгены, Молдавия
 Урарту-2 (2003) — Ереван, Армения
 Фрунзенец-Лига-99 (1963—1971) — Сумы, Украина
 Хрудим (195?, 19?) — Хрудим, Чехия
 Цхинвали (1936—1989) — Цхинвали, СССР
 Черноморец (1941) — Одесса, Украина

 Динамо (2003) — Зугдиди, Грузия (Спартак-Лазика)
 Нарт (1995) — Нарткала, Россия (Спартак-2)
 Интеррос (женский футбольный клуб) (1991) — Москва, Россия (Спартак-13)
 Волгомост (2000—2009) — Москва, Россия (Спартак-Авто)
 Знамя Труда (1997—2002) — Орехово-Зуево, Россия (Спартак-Орехово)
 Знамя Труда-2 (2001, 2017, 2018) — Орехово-Зуево, Россия (Химик-Спартак, СШ Спартак-Орехово-М, СШ Спартак-Орехово)
 Динамо ГТС (2000—2003) — Ставрополь, Россия (Спартак-Кавказтрансгаз — Изобильный)
  (1971—?) — Кишкёрёш, Венгрия (Кишкёрёш Петефе Спартакус) (см. также Штадлер (футбольный клуб))
 Левски (1969—1985, 1989—1990) — София, Болгария (Левски-Спартак)

Хоккейные клубы 
 Спартак (хоккейный клуб, Москва) — Россия
 Спартак (хоккейный клуб, Новосибирск) — Россия
 Спартак (хоккейный клуб, Суботица) — Сербия
 Спартак (молодёжный хоккейный клуб) — Москва, Россия
 Спартак-Меркурий (женский хоккейный клуб) — Екатеринбург, Россия
 Спартак-Дончанка (женский клуб по хоккею на траве) — Волгодонск, Россия
Расформированные и прекратившие своё существование:
 Спартак (хоккейный клуб, Санкт-Петербург) — Россия
 Спартак (хоккейный клуб, София) — Болгария
 Спартак (клуб по хоккею с мячом) — Москва, Россия
Ранее именовавшиеся «Спартак»:
В скобках годы, когда клуб назывался «Спартак»
 Алтай-Барнаул (женский клуб по хоккею на траве) (1979—1981) — Россия.
 Бинокор (1971—1973) — Ташкент, Узбекистан.
 Динамо-Алтай (1954—1959) — Барнаул, Россия.
 Рязань (хоккейный клуб) (1965—1966) — Россия.
 Динамо-Энергия (1950—1966, 1996—1997) — Екатеринбург, Россия
  («Левски-Спартак», 1969—1990) — София, Болгария

Баскетбольные клубы 
 Спартак (баскетбольный клуб, Санкт-Петербург) — Россия
 Спартак-Приморье — Владивосток, Россия
 Спартак (женский баскетбольный клуб, Москва) — Россия
 Спартак (женский баскетбольный клуб, Ногинск) — Россия
 Спартак (женский баскетбольный клуб, Санкт-Петербург) — Россия
Расформированные и прекратившие своё существование:
 Спартак (баскетбольный клуб, Москва) — Россия
Ранее именовавшиеся «Спартак»:
В скобках годы, когда клуб назывался «Спартак»
 Николаев (1972—1977) — УССР
 Спарта&К (2005—2009) — Видное, Россия
 Брно (баскетбольный клуб) (1945—1989) — Чехия
 Юность (женский баскетбольный клуб, Пенза) — Россия

Волейбольные клубы 
 Спартак (волейбольный клуб, Иркутск) — Россия
 Спартак (волейбольный клуб, Москва) — Россия
 Спартак (женский волейбольный клуб, Москва) — Россия
Ранее именовавшиеся «Спартак»:
В скобках годы, когда клуб назывался «Спартак»
 Автомобилист (волейбольный клуб, Санкт-Петербург) (1935—1969, 2005—2008) — Россия
 Левски (женский волейбольный клуб) (1968—1993) — София, Болгария (Левски-Спартак)
 Ленинградка (волейбольный клуб) (1935—1978) — Санкт-Петербург
 Омичка (волейбольный клуб) (1965—2009) — Омск, Россия
 Трансгаз-Ставрополь (1993—1997; 1997—2007 — Кавказтрансгаз-Спартак) — Ставрополь, Россия

Ватерпольные клубы 
 Спартак (ватерпольный клуб, Астрахань) — Россия
 Спартак-Волгоград — Волгоград, Россия

Гандбольные клубы 
 Спартак (гандбольный клуб, Киев) — Украина
Ранее именовавшиеся «Спартак»:
В скобках годы, когда клуб назывался «Спартак»
 ЦСКА (мужской гандбольный клуб, Москва) — (2017—2020) — Москва, Россия

Мини-футбольные клубы 
 Спартак (мини-футбольный клуб), Москва (в 2008 — Руза), Россия
Расформированные и прекратившие своё существование:
В скобках годы, когда клуб назывался «Спартак»
 Спартак-Новорусь (1992—1995) — Москва, Россия
 Спарта-Щёлково — Щёлково, Россия (в 1997—2002 — Спартак, в 2003—2009 — Спартак-Щёлково)

Пляжные футбольные клубы 
 Спартак — Москва, Россия

Регбийные клубы 
 Спартак — Москва, Россия

Футзальные клубы 
 Спартак — Москва, Россия
Ранее именовавшиеся «Спартак»:В скобках годы, когда клуб назывался «Спартак»
 Динамо (футзальный клуб, Москва) — Россия (1992—2002)

Топоним 
 Спартак — самая северная материковая бухта Евразии, расположена на побережье Таймыра.
 Спартак — сад на юго-востоке Санкт-Петербурга.
 Спартак — река (ручей) в Санкт-Петербурге на территории сада «Спартак».

Сооружения 
 «Спартак» — станция Московского метрополитена.

Кинотеатры 
 «Спартак» — кинотеатр в Воронеже.
 «Спартак» — бывший кинотеатр, находившийся в здании лютеранской церкви Святой Анны (Санкт-Петербург).
 «Спартак» — кинотеатр, существовавший в Минске (БССР).

Стадионы

Россия 
 Спартак — Анапа
 Спартак — Благовещенск
 Спартак — Владикавказ
 Спартак — Вышний Волочёк
 Спартак — Ломоносов
 Спартак — Луховицы
 Спартак — Можайск
 Спартак («Открытие Арена») — Москва
 «Спартак» имени Игоря Нетто — прежнее название стадиона «Спартаковец», Москва
 «Спартак» — в 1961—1982 годах название стадиона «Строитель», Тобольск
 «Спартак» имени Фёдора Черенкова — Москва
 Спартак (манеж) — Москва
 Спартак (стадион, Нальчик)
 Спартак (стадион, Новосибирск)
 Спартак (стадион, Петрозаводск)
 Спартак (стадион, Рязань)
 Спартак — Санкт-Петербург
 Спартак — Саратов
 Спартак (стадион, Смоленск)
 Спартак (стадион, Тамбов)
 Спартак — Туймазы
 Спартак — прежнее название стадиона «Уралан», Элиста
 Спартак — Южно-Сахалинск

Белоруссия 
 Спартак — Могилёв.
 Спартак — Бобруйск.
 Спартак — Полоцк.

Украина 
 Спартак — Киев.
 Спартак — прежнее название стадиона АРЗ, Кропивницкий.
 Спартак — Мелитополь.
 Спартак — Одесса.
 Спартак — Харьков.

Узбекистан 
 Спартак — Самарканд.
 Спартак — Ташкент.

Болгария 
  — Варна.
  — Пловдив.

Другие страны 
 Спартак — прежнее название стадиона имени Долона Омурзакова, Бишкек, Киргизия.
 Спартак — Семей, Казахстан.
 Спартак — Цхинвал, Южная Осетия.

Населённые пункты

Казахстан 
 Спартак — село в Зеленовском районе Западно-Казахстанской области.
 Спартак — село в Актогайском районе Павлодарской области, упразднено в 2017 году.

Россия 
 Спартак — хутор в Дубовском районе Волгоградской области.
 Спартак — посёлок в Медведском районе Курской области.
 Спартак — посёлок в Раменском районе Московской области.
 Спартак — деревня в Москаленском районе Омской области.
 Спартак — село в Ермекеевском районе Республики Башкортостан.
 Спартак — деревня в Звениговском районе Республики Марий Эл.
 Спартак — хутор в Миллеровском районе Ростовской области.
 Спартак — посёлок в Балашовском районе Саратовской области.
 Спартак — село в Фёдоровском районе Саратовской области.
 Спартак — посёлок в Свердловской области.
 Спартак — посёлок в Чернском районе Тульской области.

Украина 
 Спартак — село в Ясиноватском районе Донецкой области.
 Спартак — село в Недригайловском районе Сумской области.

Фамилия 
 Спартак, Андрей Николаевич (род. 1964) — российский экономист, специалист в области международной торговли, член-корреспондент РАН (2011).

См. также 
 «Союз Спартака» — марксистская организация в Германии начала XX века.
 Союз независимой социалистической молодёжи «Спартакус» — подпольная организация в Польше во время Второй мировой войны.
 Спартакиада — массовое спортивное соревнование.

Примечания

Ссылки 
 История футбольных клубов, носивших название «Спартак». — Gazeta.ru.
 25 существующих футбольных «Спартаков». — Gazeta.ru.
 43 «Спартака», прекративших своё существование. — Gazeta.ru.
 49 бывших «Спартаков». — Gazeta.ru.